Braniștea kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Braniștea (Bistrița-Năsăud)
 Braniștea (Galați)
 Braniștea (Mehedinți)
 Braniștea (Dâmbovița)